Stoumont is een plaats en gemeente in de provincie Luik, arrondissement Verviers in België. De gemeente telt ruim 3000 inwoners. De gemeente wordt doorsneden door de Amblève, waar het riviertje de Lienne in uitmondt.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen

Er liggen nog enkele dorpjes en gehuchten verspreid over het grondgebied. Ook Moulin du Ruy en Cheneux op grondgebied van La Gleize hebben hun eigen kerkje.

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente

Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Bezienswaardigheden

 de Sint-Hubertuskerk
 het kasteel van Froidcourt
 de Sint-Annakapel
 Veen van Malchamps
 een deel van het bosgebied van de Fonds de Quâreux, een beschermd gebied waar de Amblève bezaaid is met kwartsietrotsen
 spoorwegviaducten van Targnon en Vennes in spoorlijn 42

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Stoumont

Externe link 
 Website van de gemeente

Plaats in Luik (provincie)